Os termos sativa, sativum e sativus (do latim 'sativus', significando 'cultivado' ou 'plantado') são encontrados nos nomes científicos de muitas espécies de plantas domésticas:
 Arundo sativa, a cana;
 Avena sativa, a aveia;
 Camelina sativa, a camelina ou falso-linho;
 Cannabis sativa, a maconha;
 Castanea sativa, a castanha-portuguesa;
 Dioscorea sativa, o cará ou inhame de São Thomé;
 Nigella sativa, o cominho-preto;
 Onobrychis sativa, o sanfeno;
 Eruca sativa, a rúcula;
 Lactuca sativa, o alface;
 Madia sativa, o mádi;
 Medicago sativa, a alfafa;
 Oryza sativa, o arroz;
 Pastinaca sativa, a cherovia;
 Vicia sativa, a fava;
 Allium sativum, o alho;
 Hordeum sativum, a cevada;
 Coriandrum sativum, o coentro;
 Foeniculum sativum, uma variedade de funcho;
 Lepidium sativum, o agrião;
 Origanum sativum, o orégano-brasileiro;
 Petroselinum sativum, a salsinha;
 Pisum sativum, a ervilha;
 Ribes sativum, a groselha-branca;
 Triticum sativum, uma variedade de trigo;
 Acanthus sativus, o acanto ou branca-ursina;
 Ananas sativus, uma variedade de abacaxi;
 Crocus sativus, o açafrão;
 Dipsacus sativus, um tipo de arbusto português;
 Ornithopus sativus, a serradela;
 Cucumis sativus, o pepino;
 Lathyrus sativus, o chícharo;
 Raphanus sativus, o rabanete;

E ainda em outras espécies:
 Cochliobolus sativus (ou Helminthosporium sativum) - um tipo de fungo encontrado em cerais;
 Anadara sativa - um tipo de molusco;
 Ancylis sativa - um tipo de mariposa;

Desambiguação